Thurlaston (Leicestershire), een plaats in het Engelse graafschap Leicestershire
 Thurlaston (Warwickshire), een plaats in het Engelse graafschap Warwickshire